Asmodi steht für: 

 Asmodäus, Dämon aus der Mythologie des Judentums

Asmodi ist der Familienname folgender Personen: 

 Herbert Asmodi (1923–2007), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor